Турнир у одбојци за жене на Олимпијским играма у Атини 2004. одржан је у периоду од 14. августа до 28. августа у дворани „Мира и пријатељства“. На турниру је учествовало 12 репрезентација подељених у 2 групе по 6 екипа.

Земље учеснице 
За олимпијски турнир су се квалификовале следеће репрезентације:

 Африка 
 
 Јужна Америка
  
  Доминиканска република
 Северна Америка
  
  САД
 Азија 
 
 
 
 Европа

Први круг 

Екипе су биле подељене у две групе. Прве 4 екипе из сваке групе се квалификују за четвртфинале. У четвртфинлу играју 1/А-4/Б; 2/А-3/Б; 3/А-2/Б и 4/А-1/Б.

Група А

Резултати

Табела групе А

Група Б

Резултати

Табела група Б

Чевтртфинале

Полуфинале

Меч за 3 место

Финале

Коначни пласман

Састави победничких екипа

Спољашње везе 
 -{Volleyball}-
 -{FIVB}-

Одбојка за жене на олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2004.
de:Olympische Sommerspiele 2004/Volleyball
en:Volleyball at the 2004 Summer Olympics
es:Voleibol en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004